Johanna III van Bourgondië (1308–1347), met Odo IV gravin van Bourgondië (1330–1347), gravin van Artesië (1330–1347).
Johanna van Albret (1528–1572), als Johanna III koningin van Navarra (1555–1572).